Wüstenschiff steht für:

 Altweltkamele, eine Gattung der Säugetiere
 Wüstenschiff (Fahrzeug), ein nicht verwirklichtes Projekt eines deutschen Ingenieurs aus dem Jahre 1932

Siehe auch: